Amer (Espanha) — município da Catalunha
 Amer (filme) — filme franco-belga